Cryptostomida är en ordning av mossdjur. Cryptostomida ingår i klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cryptostomida